Красноярская казачья сотня (в 1904-1905 и с 1914 — Красноярский казачий дивизион) — отдельное кавалерийское подразделение в составе российской императорской армии

Штаб сотни: Минусинск.

История бригады

Формирование 
 19 мая 1871 — Создана на основе расформированного Енисейского казачьего полка Красноярская казачья сотня
 1894 — Сотня причислена к полевым частям войск.
 14 апреля 1904 — На время русско-японской войны сотня переформирована в дивизион трёхсотенного состава (Приказ по Военному ведомству № 197), который нес охранную службу (по одной сотне в Томске, Минусинске и Красноярске).
 10 июля 1910 — По инициативе П. А. Столыпина утверждено Положение об Иркутском и Красноярском казачьих дивизионах (Приказ по Военному ведомству № 334).
 1914 — На время Первой мировой войны сотня переформирована в дивизион трёхсотенного состава (пополнялась отчасти за счёт хакасского населения).

Боевые действия

Командиры сотни и дивизиона 
 1872-? — есаул Раевский, Михаил Владимирович
 1889-1891 — войсковой старшина Яненко, Василий Иванович 
 1896 - есаул Ленкшевич, Константин Фелицианович 
 1897 - есаул Пермяков, Алексей Константинович 
 1900 – 24.07.1902: есаул Мунгалов, Алексей Евдокимович  
 21.02.1903 – 1907 - есаул (в 1907 г. - войсковой старшина) Поляков, Алексей Платонович 
 1904-1905 — есаул Белоусов, Иннокентий Митрофанович?
 1908 - есаул Каргополов, Михаил Семёнович 
 1911 - должность вакантна; исполняющий должность помощника командира сотни - подъесаул Коршунов, Пётр Фёдорович 
 1913 - есаул Мотилев, Александр Александрович

Форма 
Общая казачья форма. Мундиры и чекмени тёмно-зелёные. Клапана шинелей, лампасы, колпак папахи, погоны, околыши фуражек и выпушки жёлтые. На погонах шифровка: алая буква «К» (с 1912 года «Крн.»).

Известные люди, служившие в сотне и дивизионе 
 Соловьёв, Иван Николаевич

Примечания

Литература 
Авилов Р.С. Братья по несчастью: Иркутская и Красноярская казачьи сотни в 1899 г. (по материалам поездки А.Н. Куропаткина) // Известия лаборатории древних технологий. — 2021. — Т. 17. — № 3 (40).  — С. 147-160.

Ссылки 
 Дацишен Владимир Георгиевич. Красноярские казаки в конце XIX – начале XX вв.
 В. П. Милюхин. История Енисейского казачьего войска
 Красноярская казачья сотня (фото начала 90-х годов XIX века)

Казачество
Вооружённые силы Российской империи